DRAMBORA (Digital Repositoy Audit Method Based On Risk Assessment) és un mètode d'auditoria per a repositoris digitals basat en l'avaluació de riscos; aquest mètode va ser desenvolupat conjuntament per DCC (Digital Curation Centre) i DPE ( Digital Preservation Europe) i es basa en els resultats obtinguts en les auditories realitzades en un pal pilot durant els anys 2006 i 2007.

Definició 
DRAMBORA és una guia que proporciona als repositoris digitals un conjunt d'eines i recursos per auditar-se a si mateixos i també les seves activitats, tal com faria una auditoria externa, però des d'una visió interna de l'organització.

DRAMBORA no només proporciona una llista de criteris i activitats, sinó que és una metodologia d'autoavaluació dins de l'organització, ja que audita totes les activitats que tenen impacte en els recursos digitals, des de la missió de l'organització fins als pressupostos o la tecnologia.

Aquest tipus d'auditoria interna presenta tres aplicacions:
 Validació: autoavaluació dels serveis, activitats, processos i infraestructura.
 Preparació: per a auditories externes amb la documentació d'auditories internes.
 Identificació i anticipació: a possibles deficiències.

Contextualització 
DRAMBORA apareix en un context complex, caracteritzat per la falta de literatura sobre riscos, la varietat en definicions i disciplines tant en quan al tractament de riscos com en les metodologies d'anàlisi, la dificultat en l'anàlisi i quantificació de riscos i la falta de consciència en l'acceptació i desafiament de riscos en l'entorn de l'organització.

Moltes metodologies d'auditoria dominen certes característiques (informació, seguretat, etc), però desatenen altres aspectes importants en la preservació com la política, els tipus de continguts o l'evolució tecnològica.

Amb aquest context podem entendre quina és la raó per al qual neix DRAMBORA i quins objectius persegueix.

Però bans de veure la metodologia de DRAMBORA, cal presentar les qüestions prèvies a la realització de qualsevol auditoria.
 Per què fer l'auditoria?
Una auditoria aporta confiança i avantatge a l'organització, alhora que ajuda a identificar oportunitats de progrés i millora.
 Què cal auditar exactament?
Dependrà de cada cas, però en aquest cas ens referim especialment als repositoris digitals i als arxius digitals.
 Qui dirigirà l'auditoria?
Cal valorar si és millor realitzar una auditoria interna o externa.
 On tindrà lloc el procés auditor?
S'aconsella l'elecció d'un espai tranquil, amb accés a tota la informació necessària per realitzar l'avaluació.
 Qui realitzarà l'auditoria?
En funció del tipus d'auditoria, caldrà escollir entre un auditor intern o extern. En el cas d'optar per un auditor intern, caldrà definir si ha de ser personal intern o extern del repositori o arxiu.
 Com es portarà a terme l'auditoria?
DRAMBORA és una opció, però al mercat n'hi ha altres, caldrà conèixer-les totes abans de prendre una decisió.

En aquest context, algunes iniciatives d'auditoria ofereixen certificats per a repositoris, entre les més importants podem destacar:
 TRAC: a nivell internacional
 NESTOR: a nivell nacional
 DRAMBORA: a nivell europeu

Objectius 
L'objectiu principal de DRAMBORA és ajudar els repositoris i arxius digitals a identificar, avaluar, tractar, reduir i evitar riscos des d'un punt de vista analític objectiu, amb l'objectiu de millorar les activitats del repositori i en conseqüència obtenir avantatges.

Metodologia 
DRAMBORA es presenta com una eina d'autoavaluació de riscos per a una organització. Els dos principals atributs en els quals ha d'enfocar les seves accions l'auditor intern han de ser la probabilitat del risc i l'impacte potencial del mateix. Altres atributs que poden tenir els riscos són l'impacte, la gravetat, el propietari i les estratègies.

Per aconseguir els objectius fixats DRAMBORA presenta una metodologia basada en l'evidència i dividida en 6 etapes organitzades en 3 apartats principals:

1.Desenvolupar el perfil de l'organització

Identificar el context de l'organització 
En aquesta primer etapa és important recopilar tota la informació i documentació necessària per realitzar el procés auditor per poder fixar els objectius a satisfer al final de procés. D'aquesta primera etapa dependrà l'èxit de l'auditoria.

Documentar les polítiques i el marc regulatori 
És important en aquest punt conèixer les obligacions legals, els reglaments i la política estratègica de l'organització per poder desenvolupar l'auditoria amb compromís i garanties.

Identificar les activitats, els actius i els seus propietaris 
Aquesta etapa ha de servir per a conèixer tot allò relacionat amb l'organització, les activitats que realitza el repositori o arxiu, la tecnologia que s'utilitza, les persones que treballen en l'organització així com les tasques i responsabilitats que tenen cadascun d'ells, etc.

2.Identificar els riscos

Identificar els riscos 
D'acord amb la informació obtinguda en les anteriors etapes es poden obtenir els riscos que poden ser vulnerables per l'organització. Aquests riscos cal documentar-los el més detalladament possible.

Avaluar els riscos identificats 
En aquesta etapa cal analitzar profundament els riscos i valorar-ne el seu impacte per d'aquesta manera poder-los tractar adequadament i minimitzar-ne els efectes.

3.Proposar una estratègia de gestió de riscos

Gestionar els riscos 
El primer que cal fer en aquesta etapa és acceptar el riscos i valorar-ne les conseqüències, només a partir d'aquí serà possible prendre decisions encertades en benefici de l'organització per reduir les conseqüències negatives dels riscos.

Val la pena destacar en aquest punt que DRAMBORA estén la seva activitat i cobreix riscos relacionats amb la informació, el software, els processos de negoci, les persones, les activitats realitzades, els serveis prestats i els valors intangibles de l'organització. D'aquesta manera el procés audita aspectes relacionats amb la tecnologia, l'economia, la política organitzacional, la legalitat o l'entorn sociocultural del repositori auditat.

D'altra banda, DRAMBORA no només ofereix una guia per l'anàlisi de riscos sinó que al tractar-se d'una metodologia d'autoavaluació, també ofereix un conjunt d'eines de les quals ha de disposar un auditor per poder realitzar les seves funcions de manera eficaç:
 Definició de les funcions del repositori
 Identificació de les activitats i els avantatges del repositori en l'organització
 Identificació dels riscos i vulnerabilitat de l'organització
 Avaluació de riscos
 Definició de mesures de gestió de riscos
 Realització de l'informe d'auditoria
Alhora, l'auditor ha de ser a dins de l'organització una persona amb influència i responsabilitats, imparcial i versàtil, que conegui molt bé els objectiu, els processos i les activitats del repositori, que tingui confiança amb els diferents treballadors i que tingui accés a tota la documentació interna. Només així podrà portar a terme una auditoria completa i eficient.

Beneficis 
Amb el resultat de l'auditoria l'organització podrà:
 Conèixer-se millor a si mateixa
 Identificar i analitzar els riscos que la poden perjudicar
 Saber com enfrontar-se als riscos identificats
 Organitzar i assignar recursos de manera eficaç
 Assolir els seus objectius gràcies a l'estratègia de riscos
 Estar preparada per una possible auditoria externa
En resum, el resultat de l'auditoria servirà a l'organització per a poder realitzar una reflexió retrospectiva de si mateixa i obtenir la capacitat de l'organització de documentar les activitats i accions relacionades amb l'arxiu o repositori digital.

Alguns usuaris 
British Library, Londres

CERN Document Server, Suiza

Gallica, National Library de França

National Librari, Florència

E-LIS (E-prints in Library and Information Science)

Michigan-Google Digitalization Project (MBooks), Universitat de Michigan, EUA

Enllaços externs

Vegeu també 
 Preservació digital
 Repositori digital
 Auditoria

Preservació digital